Безіменна — річка в Україні, у Шосткинському районі Сумської області. Права притока Знобівки (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 3,8 км.

Розташування 
Бере початок на південному сході від села Сорокине. Тече переважно на південний схід через Порохонь, Нововолодимирівку і впдає у річку Знобівку, ліву притоку Рукава Десенки.

Примітки 

 Малі річки України
 Річки Сумської області
 Річки басейну Дніпра
Статті про річки Сумської області без зображення в картці
Річки Шосткинського району